Klassisk distance for herrer bliver afviklet over 20 km. Konkurrencen blev afholdt 15. februar 2018.

Konkurrencen 
Hver deltager skyder fire gange à 5 skud, skiftevis liggende og stående. For hver forbier tildeles deltageren en tidsstraf på ét minunt.

Resultater

Medaljeoversigt

Referencer

Eksterne henvisninger 
 https://www.pyeongchang2018.com/en/venues/alpensia-biathlon-centre  

Klassisk distance - Herrer